Aparani Jrambar är en reservoar i Armenien.   Den ligger i provinsen Aragatsotn, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Aparani Jrambar ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Gora Kushchi,  meter över havet,  kilometer öster om Aparani Jrambar.

Trakten runt Aparani Jrambar består till största delen av jordbruksmark. Runt Aparani Jrambar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Aragatsotn